La princesa Ashi Dechen Yangzom Wangchuck (nacida el 2 de diciembre de 1981) es una miembro de la Casa de Wangchuck. Es hija del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Tshering Yangdon Wangchuck. A su vez, es hermana del actual monarca, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Deberes reales 
La princesa Dechen Yangzom tiene su base en Mongar desde 2006 como representante de Su Majestad para el bienestar de las personas. Ella ha viajado por todo el país para garantizar la entrega efectiva de kidu (terrenos) a los sectores más merecedores de la sociedad.

Matrimonio y descendencia 
Se casó con Dasho Tandin Namgyel en el Palacio Dechencholing el 29 de octubre de 2009.  Él es hijo de Dasho Kipchu Dorji y su esposa, Aum Chimi Wangmo.  

Tienen una hija y dos hijos: 

 Ashi Dechen Yuidem Yangzom Wangchuck.
 Dasho Ugyen Dorji Wangchuck.
 Dasho Jigme Singye Wangchuck.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 2 de diciembre de 1981 - presente: Su Alteza Real la Princesa Ashi Dechen Yangzom Wangchuck.

Honores

Honores nacionales 
  Medalla conmemorativa del jubileo de plata del Rey Jigme Singye (06/02/1999).  
 Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008). 
 Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Véase también 

 Casa de Wangchuck 
 Línea de sucesión al trono de Bután

Referencias 

Butanesas del siglo XXI
Budistas de Bután
Butanesas del siglo XX